Il 22º Campionato mondiale di pallamano maschile è svolto dal 13 al 30 gennaio 2011 in Svezia.

La Francia si è confermata campione del mondo, vincendo il suo quarto titolo. Nella finale di Malmö ha sconfitto la Danimarca per 37-35 dopo i tempi supplementari.

Regolamento 
Al campionato mondiale partecipano 24 squadre di tutti i continenti. La squadra vincitrice si qualificherà automaticamente per il torneo di pallamano dei Giochi Olimpici di Londra 2012. Le squadre classificate dal 2º al 7º posto disputeranno invece i tornei di qualificazione alle Olimpiadi.

Nel turno preliminare le 24 squadre sono divise in 4 gruppi di 6. Le prime 3 di ogni girone si qualificano per il tabellone principale. Le ultime 3 partecipano invece alla Presidents Cup, il torneo per la classificazione dal 13º al 24º posto.
Nel tabellone principale le squadre sono divise in 2 gruppi di 6 e conservano i punti ottenuti con le avversarie incontrate nel turno preliminare. Le prime due di ogni girone passano alle semifinali, le altre si affrontano negli incontri di classificazione dal 5º al 12º posto.

Sedi degli incontri

Squadre qualificate 
Bahrain e Cile partecipano per la prima volta a un campionato mondiale.

Al torneo partecipano le seguenti squadre:

Turno preliminare

Gruppo A (Kristianstad/Lund)

Gruppo B (Norrköping/Linköping)

Gruppo C (Malmö/Lund)

Gruppo D (Göteborg)

Presidents Cup

Tabellone principale

Gruppo I (Jönköping)

Gruppo II (Malmö/Lund)

Incontri di classificazione

23º-24º posto

21º-22º posto

19º-20º posto

17º-18º posto

15º-16º posto

13º-14º posto

11º-12º posto

9º-10º posto

7º-8º posto

5º-6º posto

Fase finale (Kristianstad/Malmö)

Semifinali

Finale 3º-4º posto

Finalissima

Classifica finale

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Campionato mondiale di pallamano